Roques (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Roques (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje